Jarl Ohlson (né le  à Tampere en Finlande - mort le  à Tampere) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1942, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1942-1943 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1943-1944 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1944-1945 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||4 ||0 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1945-1946 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||10 ||0 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1946-1947 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||6 ||5 ||0 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-1948 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||6 ||5 ||0 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1948-1949 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||11 ||0 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1921
Naissance à Tampere
Décès en août 1981
Décès à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 59 ans